Gižiga (rijeka), rijeka u Rusiji
 Gižiga (grad), grad u Rusiji